Hertenkamp (park), een afgerasterd park waar (dam)herten worden gehouden
 Hertenkamp (Groede), een hertenkamp bij Groede
 Juliana Hertenkamp, een dierenpark in Tiel
 Hertenkamp (televisieserie), een televisieserie van de VPRO